Putnam Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Putnam Township (Fayette County, Iowa)
 Putnam Township (Linn County, Iowa)
 Putnam Township (Anderson County, Kansas)
 Putnam Township (Stafford County, Kansas)
 Putnam Township (Michigan)
 Putnam Township (Pennsylvania)